Julija Walerjewna Worobjowa (; * 25. Juni 1974 in Moskau, Sowjetunion) ist eine ehemalige russische Eiskunstläuferin, die für die Sowjetunion, die Gemeinschaft Unabhängiger Staaten, das Vereinte Team und Aserbaidschan im Einzellauf startete und später als Trainerin arbeitete.

Julija Worobjowa war die letzte Sowjetische Meisterin im Eiskunstlauf der Damen und holte diesen Titel in den Jahren 1991 und 1992. 1991 nahm sie für die Sowjetunion an der Europameisterschaft und der Weltmeisterschaft teil. 1992 trat sie bei der Europa- und Weltmeisterschaft für die GUS an sowie bei den Olympischen Winterspielen von Albertville als Mitglied des Vereinten Teams.

Ab 1994 startete sie für Aserbaidschan und nahm unter dieser Flagge 1998 ein weiteres Mal an Olympischen Winterspielen teil.

2001 beendete sie ihre Karriere, um sich ganz ihrer Trainertätigkeit an der Eiskunstlaufschule in Odinzowo zu widmen. Dort hatte sie bereits seit 2000 sowohl selbst trainiert als auch als Trainerin gearbeitet.

Ergebnisse (Auswahl)

Weblinks 
 Julija Worobjowa bei der Internationalen Eislaufunion (englisch)
 

Eiskunstläufer (Russland)
Eiskunstläufer (Sowjetunion)
Eiskunstläufer (Aserbaidschan)
Sowjetischer Meister (Eiskunstlauf)
Aserbaidschanischer Meister (Eiskunstlauf)
Olympiateilnehmer (Aserbaidschan)
Olympiateilnehmer (GUS)
Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 1992
Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 1998
Eiskunstlauftrainer
Sowjetbürger
Aserbaidschaner
Geboren 1974
Frau